Bushmaster bezeichnet:
 die Maschinenkanone M242 Bushmaster
 die Maschinenkanone Bushmaster II
 die Maschinenkanone Bushmaster III
 das Sturmgewehr Bushmaster ACR 
 den Radpanzer Bushmaster Protected Mobility Vehicle
 die englische Bezeichnung für die vier Schlangenarten der Buschmeister
 den US-amerikanischen Waffenhersteller Bushmaster Firearms International